Jméno a příjmení Jiří Březina má více nositelů:

 Jiří Březina (* 1933) – německý geolog českého původu
 Jiří Březina (spisovatel) (* 1980) – český spisovatel
 Jiří Březina (slévárenský odborník) (1919–1987) – český slévárenský odborník